Diamant is in de muziek de term die wordt gebruikt om aan te geven dat van een bepaalde uitgave, album of single, een bepaald aantal exemplaren verkocht is. Deze onderscheiding staat nog een stap boven goud en platina. In de Verenigde Staten reikt de RIAA de onderscheiding sinds 1999 uit bij het verkopen van tien miljoen exemplaren van het album of de single in kwestie.

In Nederland hanteert de NVPI deze prijs niet. Hetzelfde geldt voor de Belgian Entertainment Association in België: zowel de Vlaamse als de Waalse Ultratop werken uitsluitend met goud en platina. Diamanten platen kunnen echter wel officieus worden uitgereikt.

Van alle platen die door de RIAA met diamant bekroond werden, zijn van Michael Jacksons Thriller de meeste exemplaren verkocht.

Zie ook 
 Goud (muziek)
 Platina (muziek)

Muziekprijs